Патия:

 Патия — город на юго-востоке Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Патия — город и муниципалитет в Колумбии.
 Патия — река в Южной Америке, на юго-западе Колумбии.
 Патия — дравидийский язык, распространённый в некоторых деревнях округа Ваянад штата Керала в Индии.